Густаво Доминго Кинтерос Десабато (; родился 15 февраля 1965, Санта-Фе) — бывший аргентино-боливийский футболист, игравший на позиции защитника. После окончания карьеры игрока он стал тренером.

Клубная карьера 
За свою карьеру профессионального футболиста (с 1987-го по 1998-й год) Кинтерос успел поиграть за аргентинские клубы «Тальерес» из Ремедиос-де-Эскалады, «Сан-Лоренсо», «Архентинос Хуниорс» и боливийские команды «Университарио» из Сукре, «Стронгест» и «Сан-Хосе Оруро».

Выступления за сборную 
За сборную Боливии Кинтерос провёл 26 матчей и забил 1 гол, включая и 2 встречи на Чемпионате мира 1994. Свой единственный мяч за национальную команду Кинтерос забил в товарищеской победной (3:1) игре против сборной Гондураса 29 января 1993 года, когда он открыл счёт в поединке на стадионе Феликс Каприлес (Кочабамба).

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста Кинтерос начал работать тренером в юношеской академии аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». В 2003 году он некоторое время выполнял функции главного тренера «Сан-Лоренсо».

В 2005 году он переезжает в Боливию. чтобы возглавить местный «Блуминг», который он смог привести к чемпионскому титулу в первом же сезоне. Этот успех стал причиной приглашения его стать главным тренером аргентинской команды «Сан-Мартин» из Сан-Хуана, выступавшей тогда во втором дивизионе Аргентины, и которая по итогам того сезона получила путёвку в элитный дивизион.

В 2007 году он возвращается в «Блуминг», команду в которой он сделал свою тренерскую репутацию и завоевал любовь болельщиков. В январе 2009 года, когда истёк срок его контракта, Кинтерос переходит на работу в клуб «Боливар», который приводит к победе в Апертуре 2009. Из-за некоторых разногласий с президентом Кинтерос покинул клуб в конце года.

В январе 2010 года он возглавил «Ориенте Петролеро», который под его руководством победил в Клаусуре 2010. 5 ноября 2010 года Кинтерос был назначен главным тренером сборной Боливии. 3 июля 2012 года Кинтерос представил своё письмо об отставке и созвал пресс-конференцию, чтобы объявить о своём скором уходе из сборной.

9 июля 2012 года Кинтерос был официально представлен в качестве нового главного тренера эквадорского клуба «Эмелек». 14 сентября 2017 года был уволен из сборной Эквадора, из-за слабых результатов в квалификации ЧМ-2018.

Примечания

Ссылки 
 
  Argentine Primera statistics

Футболисты Аргентины
Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Тальерес» Ремедиос-де-Эскалада
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Футбольные тренеры Боливии
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Сан-Хосе»
Игроки ФК «Университарио» Сукре
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Блуминг»
Тренеры ФК «Боливар»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Тренеры ФК «Ориенте Петролеро»
Тренеры сборной Боливии по футболу
Тренеры ФК «Эмелек»
Тренеры сборной Эквадора по футболу
Тренеры ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Аль-Васл»
Тренеры ФК «Универсидад Католика»
Тренеры ФК «Тихуана»
Тренеры ФК «Коло-Коло»